Cáqueza kan syfta på:

Colombia 

 Caqueza (kommun), Cundinamarca, 
 Cáqueza (ort i Colombia), Cundinamarca,